{{Infobox Cinéma (personnalité)
| nom               = Michel Salina
| image             = 
| légende           = 
| nom de naissance  = Pierre Michel Salina
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Mézières (Suisse)
| nationalité       = 
| films notables    = Adrienne LecouvreurMalariaL'Affaire du collier de la reineCargaison blanche
|séries notables    = 
| date de mise à jour  =
| couleur           = artiste
| taille image      =
| date de mort      = 
| lieu de mort      = Paris (France)
| profession(s)     = Acteur
| conjoint          =
| enfant            =
| récompense        =
}}
Michel Salina est un acteur suisse né le  à Mézières et mort le  à Paris. 

 Biographie 

 Filmographie partielle 
 1933 : Une vie perdue de Raymond Rouleau et Alexandre Esway
1937 : La Grande Illusion de Jean Renoir
 1938 : Adrienne Lecouvreur de Marcel L'Herbier : Carvoy
 1943 : Malaria de Jean Gourguet : Dago
 1945 : Boule de suif de Christian-Jaque : Otto Grossling, l'officier prussien musicien 
 1946 : Le Dernier Sou de André Cayatte : Roger
 1946 : L'Affaire du collier de la reine de Marcel L'Herbier : le comte de la Motte
 1949 : Du Guesclin de Bernard de La Tour : Canterbury
 1954 : Boum sur Paris de Maurice de Canonge
 1958 : Cargaison blanche de Georges Lacombe : Monsieur Paul
 1958 : Un certain monsieur Jo de René Jolivet : le commissaire Leclerc
 1959 : En votre âme et conscience, épisode : Les Frères Rorique ou l'Enigme des îles de Jean Prat
 1960 : Il suffit d'aimer de Robert Darène
 1961 : Les Cinq Dernières Minutes, épisode Sur la piste... de Claude Loursais : Raphaël Pérugia
 1962 : L'inspecteur Leclerc enquête, série de Vicky Ivernel, épisode : « Black out »
 1964 : L'Abonné de la ligne U de Yannick Andreï (6 épisodes)
 1968 : En votre âme et conscience, épisode : Les Innocents d'Eldagsen de  Claude Barma

 Théâtre 

 Liens externes 

 Michel Salina sur Les Gens du cinéma''

Acteur suisse
Naissance en août 1907
Naissance dans le canton de Vaud
Décès en février 1986
Décès à Paris
Décès à 78 ans